Kestler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kestler (17. Jahrhundert–unbekannt), deutscher Steinmetz, Maurer und Architekt
 Hans-Günter Kestler (1939–2013), deutscher Schachspieler und Richter
 Izabela Maria Furtado Kestler (1959–2009), brasilianische Germanistin
 Kurt Kestler (1922–2003), deutscher Kommunalpolitiker (SPD)
 Rainer Kestler (* 1945), deutscher Historiker und Archivar
 Sonnhild Kestler (* 1963), Schweizer Textildesignerin
 Stefan Kestler (* 1962), deutscher Historiker und Mitarbeiter des Bundesamtes für Verfassungsschutz